Румя́ная Ба́лка — хутор в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края России. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Раздольненский сельсовет» (упразднено ).

Варианты названия 
 Румяная балка,
 .

География 
Расстояние до краевого центра: 53 км. Расстояние до районного центра: 30 км.

Население

Кладбища 
Южнее и северо-восточнее хутора находятся 2 общественных открытых кладбища общей площадью 6 тыс. м².

Примечания 

Населённые пункты Новоалександровского района